Каратым — топонимы в России:

 Каратым — прежнее название деревни Солнцево в Шербакульском районе Омской области.
 Каратым — озеро, Колосовский район, Омская область. Есть в «Реестре зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов. Омская область по состоянию на 09/04/2013».
 Каратым — река, Чунский район, Иркутская область.